Гладиус — декальцинированная хитиновая пластинка или «стрелка», поддерживающая тело некоторых головоногих. Является рудиментом внутренней раковины. Гладиус есть у головоногих надотряда Десятирукие (кальмаров) и одного современного члена  надотряда Восьмируких — Адского кальмара-вампира (Vampyroteuthis infernalis). Гладиус расположен вдоль спинной части мантии и обычно тянется по всей длине тела. Он находится внутри особой железы — раковинного мешка, клетки которого секретируют основные компоненты гладиуса.

Гладиусы известны у ряда вымерших головоногих, таких как Teudopseina ( Actinosepia, Glyphiteuthis, Muensterella, Palaeololigo, Teudopsinia, Teudopsis и Trachyteuthis), Loligosepiina (e.g. Geopeltis, Jeletzkyteuthis и Loligosepia) и Prototeuthina (Dorateuthis, Paraplesioteuthis и Plesioteuthis).

Разнообразие форм 
Гладиусы обладают разнообразной формой, которая строго специфична для большинства видов. Чаще всего она напоминает лист или перо. Ниже приведены примеры внешнего вида гладиусов представителей разных семейств.

См. также 

 Аргонавты (моллюски)
 Наутилиды
 Раковина моллюсков

Примечания

Литература 
  Bizikov, V.A. (1991). Squid gladius: its use for the study of growth, age, intraspecies structure and evolution (on the example of the family Ommastrephidae). Ph.D. Thesis. Institute of Oceanology, SSSR Academy of Sciences, Moscow. 513 pp. (English abstract)
 Toll, R.B. (1982). The comparative morphology of the gladiolus in the order Teuthoidea (Molluscs: Encephalopathy) in relation to systematic s and phylogeny. PhD.. Thesis. University of Miami, Coral Gables, Florida. 390 pp.
 

Анатомия головоногих